est une expression anglaise signifiant « amoureux des rêves ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain d'Alan J. Pakula sorti en 1986 ;
 , titre original dUne épouse trop parfaite, film américain de Nicholas Kazan sorti en 1993 ;

 , film hongkongais de  sorti en 1986.

 Télévision 

 , titre original dUn doux rêveur,  de la 1 saison de La Treizième Dimension ();
 , titre original de La Loutre de mes rêves,  de la 1 saison de .

Musique

Album 

 , album de Tanya Tucker sorti en .

Chanson 

 , chanson de The Vaccines présente sur l'album  sorti le  ;

 Dreamlover, chanson de Mariah Carey présente sur l'album  sorti le ;

 Dream Lover, album de Bobby Darin;

 Dream Lover, chanson de Bobby Darin sortie en 1959 sur l'album éponyme.

Voir aussi